Мень — застаріле слово, що означає «минь».

Прізвище 
Мень — прізвище.

Відомі носії:
 Мень Олександр Володимирович (1935—1990) — православний священик, публіцист.
 Мень Арон Наумович (1922—2009) — фізикохімік, доктор хімічних наук, професор.
 Мень Михайло Олександрович (нар. 1960) — російський політик.
 Рудольф Мень (1767—1841) — серболужицький поет.
 Юрій Мень (1727—1785) — серболужицький поет.

Топонім 
 Мень — село в Підляському воєводстві Польщі.